

Patronyme
 Eiichi Hirai (1990-), est un coureur cycliste japonais.
 Hisashi Hirai (1959-), est un character designer japonais.
 Kanako Hirai, (1984- ), est une joueuse de volley-ball japonaise.
 Kazuo Hirai, (1960- ), est le PDG de Sony depuis le .
 Ken Hirai (1972-), auteur-compositeur-interprète japonais ;
 Kozaburo Hirai, (1910-2002), était un compositeur japonais.
 Naohito Hirai, (1978- ), est un footballeur japonais.
 Shoki Hirai, (1987- ), est un footballeur japonais.
 Terushichi Hirai, (1900-1970) est un  photographe japonais de la première moitié du .

Autres
 Hirai, un quartier d'Edogawa, arrondissement spécial de Tokyo ;
 gare de Hirai, est une gare ferroviaire de la ville de Tokyo.

Homonymie
Homonymie de patronyme